L'édition 2018 du tournoi de tennis d'Anning se déroule du  au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Irina Khromacheva remporte l'épreuve en simple. En finale, elle bat Zheng Saisai, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Dalila Jakupović et Irina Khromacheva.

Lauréates 
Irina Khromacheva remporte le  de sa carrière en simple en WTA 125 en battant en finale Zheng Saisai.

En double, Dalila Jakupović et Irina Khromacheva remportent leur  ensemble dans cette catégorie en battant en finale Guo Hanyu et Sun Xuliu.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Anning
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
 
 

WTA 2018
Anning
Tennis en Chine en 2018
Tennis en avril 2018
Tennis en mai 2018